Beiling bezeichnet:

 Beiling (Longchuan) (贝岭镇), Großgemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Beiling (Xiayi) (北岭镇), Großgemeinde im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan
 Beiling (Dongxiang) (北岭乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Beiling (Yuhong) (北陵街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhong in der chinesischen Provinz Liaoning

Siehe auch:
 Beilin